Mogador peut faire référence à :
 , un contre-torpilleur français lancé en 1938 et qui a donné son nom à la classe de contre-torpilleurs Mogador.
 Mogador, l'ancien nom de la ville d'Essaouira au Maroc.

Voir aussi 

 Rue de Mogador, une voie du  de Paris, nommée ainsi depuis 1845, après les combats de Mogador de 1844
 Théâtre Mogador, sis 25, rue de Mogador à Paris
 Céleste Mogador, le surnom de la danseuse Céleste Vainard du 
 Général Mogador, un personnage des aventures de Tintin
 Les Gens de Mogador, un feuilleton télévisé